

Signification 
Courcelle est un nom commun en moyen français (Renaissance) qui désigne une « petite cour » ou « un petit jardin ». Ce nom est issu du mot gallo-roman corticella qui signifie « petit domaine » et qui est formé de cōrtem (forme médiévale du mot latin cohors) avec le suffixe diminutif -icella. Cohors désigne en latin une « cour » ou un « enclos ».

Patronyme 

 Daniel de Rémy de Courcelles (1626-1698), gouverneur de la Nouvelle-France sous Louis XIV ;
 Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, marquise de Lambert (1647-1733), femme de lettres française ;
 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles (1759-1834), historiographe français ;
 Étienne Chardon de Courcelles (1705-1775), médecin naval français.

Toponyme

En Belgique, une commune :
 Courcelles, commune en province de Hainaut (Région wallonne).

Au Canada, une municipalité de paroisse :
 Courcelles en Estrie (province Québec).

En France, cinq communes et deux anciennes communes :

 Courcelles, Charente-Maritime,
 Courcelles, Doubs,
 Courcelles, Meurthe-et-Moselle,
 Courcelles, Nièvre,

 Courcelles, Territoire de Belfort.
 Courcelles, ancienne commune de la Haute-Saône, aujourd’hui intégrée à Équevilley,
 Courcelles, ancienne commune de la Somme, aujourd’hui intégrée à Aigneville,

En outre, vingt-neuf autres communes françaises débutent par « Courcelles » :

 Courcelles-au-Bois, Somme,
 Courcelles-Chaussy, Moselle,
 Courcelles-de-Touraine, Indre-et-Loire,
 Courcelles-en-Barrois, Meuse,
 Courcelles-en-Bassée, Seine-et-Marne,
 Courcelles-en-Montagne, Haute-Marne,
 Courcelles-Epayelles, Oise,
 Courcelles-Frémoy, Côte-d'Or,
 Courcelles-la-Forêt, Sarthe,
 Courcelles-le-Comte, Pas-de-Calais,
 Courcelles-le-Roi, Loiret,
Voir aussi : Démographie de Courcelles-le-Roi
 Courcelles-lès-Gisors, Oise,
 Courcelles-lès-Lens, Pas-de-Calais,
 Courcelles-lès-Montbard, Côte-d’Or,

 Courcelles-lès-Montbéliard, Doubs,
 Courcelles-lès-Semur, Côte-d’Or,
 Courcelles-Sapicourt, Marne,
 Courcelles-sous-Châtenois, Vosges,
 Courcelles-sous-Moyencourt, Somme,
 Courcelles-sous-Thoix, Somme,
 Courcelles-sur-Aire, Meuse,
 Courcelles-sur-Aujon, Haute-Marne
 Courcelles-sur-Blaise, Haute-Marne,
 Courcelles-sur-Nied, Moselle,
 Courcelles-sur-Seine, Eure,
 Courcelles-sur-Vesles, Aisne,
 Courcelles-sur-Viosne, Val-d'Oise,
 Courcelles-sur-Voire, Aube.
 Courcelles-Val-d'Esnoms, Haute-Marne

De même, quatre autres communes françaises se terminent par « Courcelles » :

 Angluzelles-et-Courcelles, Marne,
 Buire-Courcelles, Somme,

 Montliot-et-Courcelles, Côte-d’Or,
 Saint-Brice-Courcelles, Marne.

Enfin, des hameaux, lieux-dits et rues portent le nom de « Courcelles » :
 Courcelles, hameau de la commune de Fonsommes dans l'Aisne, sur le GR 655, l'un des itinéraires modernes de la via Gallia Belgica,
 Courcelles, hameau de la commune de Saint-Michel-de-Veisse dans la Creuse,
Courcelles, hameau de la commune de Montmirail dans la Marne,
 le hameau de Courcelles, un des hameaux de la commune d’Aigneville dans la Somme faisait partie de la paroisse de Vismes avant la Révolution française, 
 Courcelles, ancien hameau de l'ouest de Paris,
 boulevard et rue de Courcelles à Paris, qui ont donné son nom à la station de métro Courcelles (ligne 2 du métro de Paris).

Notes et références